Шту́рманская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Штурманская улица — улица в Москве (Внуково).
 Штурманская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Штурманская улица — улица в Керчи.